21 де Марзо има више значења:

 21 де Марзо, Едуардо Азамар Агире (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 21 де Марзо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 21 де Марзо, Франсиско Ромо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику